

Zmarli 
 17 marca – Gertruda z Nijvel, benedyktynka, święta katolicka (ur. ok. 626)

Samon – kupiec frankijski, władca pierwszego zanotowanego przez źródła pisane państwa słowiańskiego

659